Kasturi (Kramatmulya), een plaats in Indonesië
Kasturi (Cikijing), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing